Diskontinuität (unterbrochene Fortdauer, unterbrochener Zusammenhang) steht für:

 Diskontinuitätsprinzip in der Politik
 Diskontinuität (Geologie): Grenzschichten im Erdinnern, unterbrochene Gesteinsfolgen
 Ungänze in der Werkstofftechnik
 Strukturbruch in statistischen Zeitreihen
 diskontinuierliche Prozesse in der chemischen Verfahrenstechnik, siehe Chargenprozess

Siehe auch:
 Kontinuität, das Gegenteil der Diskontinuität
 Kontinuum, das der Kontinuität (Gleichmäßigkeit) zugehörige Objekt.